Guo Yuhao (; ur. 18 czerwca 2000) – chiński kombinator norweski, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Kariera 
Przed występem na igrzyskach w 2022 wziął udział jedynie w czterech konkursach Pucharu Kontynentalnego 2021/2022. W Niżnym Tagile był 40. i 45., w Zhangjiakou zajął 25. miejsce na normalnej skoczni i 27. na dużej skoczni.

Na igrzyskach wystartował w drużynie, z kwoty miejsc przyznanych gospodarzom. W skokach uzyskał odległość 81,5 m i zdobył 16,0 punktów (najsłabszy wynik wśród Chińczyków). Bieg ukończył z czasem 13:42,7, jako najlepszy wśród kolegów z reprezentacji. Chińska Republika Ludowa zajęła ostatnie 10. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2021/2022: 86.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy kombinatorzy norwescy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000